Солдатики — слово, имеющее несколько значений.
 Солдатики — игрушечные (миниатюрные) фигурки военнослужащих.
 «Солдатики» — художественный фильм 1998 года.
 Клоп-солдатик — насекомое отряда полужесткокрылых семейства красноклопов.

См. также 
 
 «Солдатик» — механический штырь- положения рабочего органа какого-либо устройства.